Christoph Dietrich von Bose (1628–1708)
 Christoph Dietrich von Bose (1664–1741)